Center for kristen etik og moral (CeKEM) er en partineutral, kristen tænketank, der har eksisteret siden foråret 2006. CeKEMs formål er at fremme kristne værdier i det danske samfund. Det gøres primært igennem artikelskrivning, tillæg til lovforslag og lobbyisme.

Tænketanken er udelukkende finansieret via frivillige bidrag og gaver.

Eksterne henvisninger 
 http://www.cekem.dk[ CeKEMs hjemmeside] 

Tænketanke i Danmark
Etableret i 2006